Gelung (Panarukan)
 Gelung (Paron)
 Gelung (Seuruway)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing